Ардашир або Арташир (, ) — ім'я перських правителів. Відомі носії:
 Ардашир І — шахиншах Персії
 Ардашир I — перський кушаншах
 Ардашир II — шахиншах Ірану
 Арташир III — шахиншах Ірану